Akkaş ist der Familienname der folgenden Personen:
 Emre Akkaş (* 1998), türkischer Fußballspieler
 Halil Akkaş (* 1983), türkischer Leichtathlet